Васяно́вич — фамилия.

 Васянович, Анатолий Макарович (род. 1939) — заслуженный шахтёр, народный депутат Российской Федерации, глава администрации Уссурийска. 
 Васянович, Андрей Александрович (род. 1988) — российский футболист.
 Васянович, Валентин Николаевич (род. 1971) — украинский режиссёр, сценарист.
 Васянович, Виктор Андреевич (род. 1939) — первый начальник Восточного Порта.
 Васянович, Сергей Александрович (род. 1982) — российский футболист.